

Sigle 

HIT est un sigle qui peut faire référence à :
 Heparin-induced thrombocytopenia (en français, thrombopénie induite par l'héparine), une réaction rare et très sévère à l'héparine ;
 High-impulse thermobaric weapon (en français, arme thermobarique) ;
 Health Information Technologies, un salon des technologies de l'information de la santé (HIT Paris) ;
 Harbin Institute of Technology (en français, Institut de technologie de Harbin), une université chinoise ;
 Harare Institute of Technology (en français, Institut de technologie d'Harare), une université zimbabwéenne ;
 Human Intelligence Tasks ;
 High Intensity Training, un terme sportif désignant un programme de musculation spécifique.

Code 

HIT est un code qui peut faire référence à :
 Hivaro en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Nom 

Hit est un nom qui peut désigner :
 hit, une chanson populaire qui connaît un grand succès (un tube) ;
 hit, un terme informatique désignant un accès à un fichier ou à une page Web.

Toponyme 

 Hit, une ville de la province d'Al-Anbar en Irak.

Œuvres 

 , une série télévisée sud-coréenne de  au  au  ;
 , un film de  sorti en 1973 ;
 Hit, un album de  sorti le  ;
 Hit, une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Hit, une chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Hit, une chanson des The Wannadies présente sur l'album  sorti en 1997.

Voir aussi